— японская фамилия.

Известные носители 
 Камимура, Кадзуо (1940—1986) — японский мангака.
 Камимура Хиконодзё (1849—1916) — японский адмирал.